Pallifera fosteri är en snäckart som beskrevs av F. C. Baker 1939. Pallifera fosteri ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fosteri